

Верушув — місто в Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Верушув — гміна в Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Верушув — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства